Pueblo (nederzetting), een type nederzetting
Pueblocultuur of Anasazi, een Indiaanse cultuur
Pueblovolkeren, een groep indiaanse volkeren in het noordwesten van de Verenigde Staten
Pueblo (Colorado), een stad in de Amerikaanse staat Colorado
USS Pueblo, Amerikaanse schip
Pueblo (krant), een grote voormalige Spaanse krant
Pueblo (film), een televisiefilm uit 1973
Pueblo (spel), Een gezelschapsspel